Кри́стоф Кра́мер (; родился 19 февраля 1991 года в Золингене, Германия) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Боруссия Мёнхенгладбах» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года.

Биография 
Кристоф начинал заниматься футболом в пятилетнем возрасте, поступив в академию клуба «Грёфрат». В 1999 году он подписал соглашение с академией «Байера», провёл здесь ещё семь лет, после чего перебрался в «Фортуну Дюссельдорф». В 16-летнем возрасте начал активно привлекаться к игре за фарм-клуб «Фортуны», выступавшем в четвертом по силе дивизионе. Вскоре был возвращен в «Байер 04», провёл здесь ещё два года, после чего подписал свой первый официальный контракт.

Клубная карьера 
Летом 2011 года был переведён в основную команду «Байера», однако сразу же отправился в аренду в «Бохум». В течение следующих двух лет провёл  61 матч и забил 4 гола. Дебютировал здесь в матче первого тура против «Фортуны Дюссельдорф» (2:0). Проведя первые матчи на скамейке запасных, Кристоф вскоре сумел закрепиться в основном составе «Бохума» и помог ему избежать вылета в третью лигу. Свой первый гол забил 25 февраля 2012 года в противостоянии с «Гройтер Фюртом» (6:2). По окончании сезона стороны договорились продлить аренду ещё на один год. На этот раз «Бохум» занял место в середине турнирной таблицы, дошёл до стадии 1/8 Кубка Германии, а сам Кристоф забил уже три мяча, играя в опорной зоне и на позиции правого фуллбэка. В сезоне 2012/13 Второй Бундеслиги на счету Крамера было 852 единоборства — что стало самым высоким показателем в чемпионате в этом сезоне, 50% из этих единоборств Крамер выиграл. За два сезона в составе клуба Кристоф провёл шестьдесят один матч и забил четыре гола.

«Боруссия Менхенгладбах» 
После возвращения из «Бохума» он был снова отправлен в аренду, на этот раз в мёнхенгладбахскую «Боруссию». Его дебют в бундеслиге состоялся 9 августа 2013 года в матче против мюнхенской «Баварии»., свой первый гол в высшей лиге Кристоф забил в игре с «Ганновером» 17 августа.. До конца сезона забил еще дважды, поразив ворота «Майнца» (3:1) и «Вольфсбурга» (1:3). Всего же провёл в том сезоне 33 матча Бундеслиги и забил 1 мяч. Проведя сильный сезон, Крамер заслужил приглашение в национальную сборную.

Сезон 2014/15 Кристоф вновь начал в Мёнхенгладбахе, отметившись голом в матче первого тура против «Штутгарта» (1:1). Вместе с клубом вышел в плей-офф Лиги Европы, проведя на поле все шесть матчей группового этапа. Ещё во время зимнего перерыва Бундеслиги «Байер» продлил контракт с Крамером до 2019 года.

8 июня 2016 года, полузащитник Кристоф Крамер перешёл из леверкузенского «Байера» в «Боруссию Мёнхенгладбах». Как сообщает официальный сайт нового клуба футболиста, соглашение с ним рассчитано на пять лет. В декабре 2019 года клуб продлил контракт с Крамером до 2023 года.

Карьера в сборной 
Яркая игра в составе «Боруссии» побудила наставника национальной сборной Йоахима Лёва включить игрока в окончательную заявку сборной для поездки на мировое первенство в Бразилию. Стоит отметить, что Кристоф дебютировал в составе сборной лишь за месяц до старта первенства, появившись 13 мая 2014 года в стартовом составе товарищеского поединка против Польши. Крамер являлся лишь одним из потенциальных сменщиков игроков стартового состава, что и подтвердили первые три матча финального турнира, которые Кристоф провёл на скамейке запасных.

Однако в плей-офф Йоахим Лев начал использовать игрока в каждом матче. В 1/8 финала он вышел на поле вместо Бастиана Швайнштайгера и помог удержать минимальное преимущество (2:1). Затем в поединке против Франции замена Крамера помогла Лёву потянуть время и сохранить итоговый счет 1:0. Неожиданно для всех Кристоф появился в стартовом составе Бундестим в финальном матче против Аргентины. Он заменил травмированного Сами Хедиру, однако сам сумел сыграть лишь 32 минуты, после чего столкнулся с Эсекьельем Гараем и потерял сознание. Как вспоминал затем главный арбитр той встречи Никола Риццоли, Крамер подошёл к нему и спросил, где он находится. Германия в том матче выиграла, а Кристофер в итоге получил золотые медали мирового первенства. После 2016 года за сборную не играл.

Статистика в клубах

Статистика в матчах за сборную

Достижения 
 Сборная Германии
 Чемпион мира: 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте weltfussball.de
 Профиль игрока на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Байер 04 II»